Благой Попов (; 19 октября 1919 года, Кочани, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 14 апреля 1992 года, Скопье, Македония) — югославский и македонский политический и государственный деятель.

Биография 
Перед второй мировой войной Б. Попов участвовал в революционном движении в Кочани.

Член коммунистической партии Югославии.

В 1941 году работал во временной партийной комиссии в Кочани, обучал рабочих и молодёжь обращению с оружием и военной тактике.

В 1942 году стал секретарём коммунистической ячейки. В ноябре 1942 года, после провала, был арестован в Кочани болгарской полицией и осуждён на 15 лет тюрьмы строгого режима, отбывал наказание в тюрьме в . Освобождён в 1944 году после прихода советской армии.

С сентября 1944 года был направлен на партийную работу в Кочанский район. После войны работал секретарём Югославской коммунистической партии в Кочани, Штипе и Струмице.

С 1963 по 1972 год являлся председателем Собрания Скопье.

В 1974—1982 годах был членом Исполнительного совета СФРЮ, председателем Исполнительного совета Собрания Социалистической Республики Македонии и членом Президиума СРМ.

Также в разное время работал министром промышленности Социалистической Республики Македонии, членом Центрального комитета Коммунистической партии Македонии, председателем экономической палаты СРМ и на других постах.

Награждён югославским Партизанским памятным знаком 1941 года.

Примечания

Литература 
 
 
 

Премьер-министры Северной Македонии
Югославские партизаны
Члены Союза коммунистов Югославии
Коммунисты Северной Македонии
Персоналии:Скопье